Емпресас Лонгорија има више значења:

 Емпресас Лонгорија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Емпресас Лонгорија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику